Edward Szymkowiak – calciatore polacco
 Kerstin Szymkowiak – ex skeletonista tedesca
 Mateusz Szymkowiak – giornalista e conduttore televisivo polacco
 Mirosław Szymkowiak – ex calciatore polacco
 Sancja Szymkowiak – religiosa polacca